Die Basketball-Asienmeisterschaft der Damen 1990 (offiziell: 1990 Asian Championship for Women), die dreizehnte Basketball-Asienmeisterschaft der Damen, fand zwischen dem 11. und 17. März 1990 in Singapur statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Chinesische Mannschaft, die zum dritten Mal die Asienmeisterschaft der Damen erringen konnte. Zum ersten Mal nahm eine Mannschaft aus Nordkorea am Turnier teil.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Das Turnier wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B) zu fünf (Gruppe A) bzw. sechs (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Die Mannschaften der Gruppe A spielten die Plätze eins bis fünf aus, die Mannschaften der Gruppe B die restlichen Plätze. Jede Mannschaft spielte gegen die jeweils anderen der eigenen Gruppe genau einmal, sodass pro Mannschaft vier (Gruppe A) bzw. fünf (Gruppe B) Spiele absolviert wurden. Pro Sieg gab es einen Punkt, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Platzierungen ergaben sich anhand der erreichten Punktzahl. Die Mannschaft mit meisten Punkten der Gruppe A wurde Basketball-Asienmeister der Damen 1990.

Ergebnisse 
Gruppe A

Gruppe B

Abschlussplatzierung 

Die Volksrepublik China, Südkorea und Japan qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft 1990 in Malaysia.

Weblinks 
 1990 Asian Championship for Women ()
 Ergebnisse ()

Frauen #1990
Asienmeisterschaft der Damen 1990
Asienmeisterschaft der Damen 1990
Sportveranstaltung in Singapur
Frauenbasketballwettbewerb